Боат может означать:
 Боат, Фредди (род. 1991) — английский актер.
 Боат — в античных Дельфах название третьего месяца аттического года.